SEPP steht für:
 Science and Environmental Policy Project, US-amerikanische Klimawandelleugnungs- und -skepsis-Denkfabrik
 Single Edge Processor Package, eine der drei Bauarten von Slot 1, Prozessorsteckplatz für Intel-Prozessoren
 Substantially Equal Periodic Payments, Ausnahmeregelung des US-amerikanischen Internal Revenue Codes [§72(t)(1)]
 éditions SEPP, französisches Verlagshaus

Sepp ist der Vorname oder Familienname folgender Personen:
 Namensträger siehe Sepp

Siehe auch:
 SEP

Abkürzung